ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (аббревиатура ЗЗГТ) — советское и российское машиностроительное предприятие расположенное в городе Заволжье, производитель гусеничных плавающих вездеходов.

Поставщик деталей и узлов для Горьковского автомобильного, Заволжского моторного и других заводов.

История 
Заволжский завод гусеничных тягачей основан в 1949 году как Ремонтно-механический завод по ремонту строительной техники: бульдозеров, тракторов, экскаваторов и других. Предприятие специализировалось на капитальном ремонте различной строительной техники.

Во время строительства Горьковской гидроэлектростанции на предприятии организовали производство металлоконструкций, необходимых для стройки. В этот период финансирование позволило увеличить производственные мощности предприятия благодаря вводу в строй новых цехов.

После окончания строительства ГЭС в 1956 году предприятие изменило вид своей деятельности и начало осваивать производство сосудов высокого давления для нужд строящегося в Дзержинске химического завода. В этот период предприятие получило наименование Заволжский завод «Химмаш» и почти десять лет производило различное оборудование для химической промышленности.

В период освоения Крайнего Севера, когда стал интенсивно развиваться нефтегазовый комплекс СССР, для работы в Якутии и других северных регионах потребовалась плавающие вездеходы. Необходимо было в условиях полного бездорожья перевозить огромное количество грузов, доставлять бригады нефтяников к месту работы, перевозить геологов, больных. Зимой в этих районах были очень низкие температуры, а летом тундра превращалась в непроходимые болота, по которым обычный транспорт не мог пройти, и требовались вездеходы.

Для решения задачи производства вездеходов для условий Крайнего Севера, постановлением Правительства CCCH в 1967 году «Химмаш» реорганизуется в ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (ЗЗГТ). Одновременно предприятие ввели в состав Горьковского автозавода (ГАЗ). Новая специализация потребовала полного обновления, создания новых производств, структурных подразделений, переобучения производственного персонала и формирования собственной конструкторской службы. Только через шесть лет была изготовлена опытная модель первого вездехода ГАЗ-71, который вскоре был поставлен на производство. За ним последовал выпуск очередной модели, а всего предприятие серийно выпустило более 20 моделей вездеходной техники.

Зарождающийся рынок в СССР заставил провести акционирование, и в 1993 году предприятие становится акционерным обществом.

В мае 2012 года открыли совместное предприятие с американской корпорацией Terex.

Санкции 
16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, завод был внесен в санкционные списки Евросоюза так как производит продукцию военного назначения которое использовалось во время вторжения на Украину. Позже к санкциям присоединилась Швейцария.

Собственники и руководство

Продукция

Ранняя продукция

Современная продукция 
Завод выпускает гусеничные транспортные средства, в том числе вездеходы следующих моделей:

Примечания

Ссылки 
  
 Официальный сайт (архивная копия)

Предприятия Нижегородской области
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину